Psammodius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fallen 1807. Enligt Catalogue of Life ingår Psammodius i familjen Aphodiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen bladhorningar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Psammodius